Заринский — упразднённый рабочий посёлок (ранее — посёлок при станции Заринская) в Сорокинском районе РСФСР (в современном Заринском районе Алтайского края России). Вошёл в состав образованного города Заринск 29 ноября 1979 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

История 
Пристанционный посёлок образовался возле села Сорокино, центра Заринского района, при строительстве Южно-Сибирской железнодорожной магистрали. После его завершения в 1953 году и пуска в строй станции Заринская возникла крупная индустриальная инфраструктура: маслосыркомбинат, хлебоприёмный пункт, элеватор, свеклоприёмный пункт, отделение «Сельхозтехники», Чумышская сплавная контора.

В 1958 году посёлок получил статус рабочего посёлка.

В 1961 году завершилось строительство второго пути железной дороги и её электрификация. В том же году был построен мост через реку Чумыш.

В марте 1968 г. Совет Министров РСФСР утвердил задание на разработку проекта Алтайского коксохимического завода, с размещением его в районе ст. Заринская.

Приказом Министерства черной металлургии СССР от 21.01.1972 г. № 57 создается дирекция строящегося Алтайского коксохимического завода.

В марте 1974 г. Коксохим стал краевой ударной комсомольской стройкой, в январе 1976 г. — Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На строительстве завода и будущего города трудилось более 7 тысяч человек, из них молодежи — более 4.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 1979 году
Упразднённые населённые пункты Заринского района